TNO steht für:
 Territoires du Nord-Ouest (dt. Nordwest-Territorien), eines der drei Territorien, die der kanadischen Bundesregierung direkt unterstellt sind
 Territoire non organisé, kanadisches Gebiet, das weder zu einer amtlichen Gemeinde noch zu einem der Réserves indiennes (offiziellen indianischen Reservatsgebiete) gehört
 Tête nucléaire océanique, französischer thermonuklearer Sprengkopf, Nachfolger des TN-75-Gefechtskopfs, der derzeit auf der U-Boot-gestützten Interkontinentalrakete M 51 (MSBS) genutzt wird
 Thailändisches Nationalobservatorium
 Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, siehe Niederländische Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung
 Transneptunisches Objekt, Bezeichnung für jedes astronomische Objekt des Sonnensystems jenseits der Bahn des Planeten Neptun
 Aerounion - Aerotransporte de Carga Union (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 Tamarindo Airport (IATA-Code), Flughafen von Tamarindo, Costa Rica

tno steht für:
 Toromono (ISO-639-3-Code), eine der Pano-Tacana-Sprachen

Abkürzung